hrabstwo Panola (ang. Panola County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Panola (ang. Panola County) w USA, w stanie Teksas